Niklas Wilhelmsson är en svensk innebandyspelare som föddes 1985. Innan han började spela innebandy spelade han handboll för LUGI, men i nuläget (januari 2008) spelar han i LUGI:s A-lag i innebandy.

Svenska innebandyspelare
Födda 1985
Män
Levande personer